Öhler oder Oehler steht für:

 Oehler (Familienname) – zu Namensträgern siehe dort
 Teerfarbenwerk Oehler in Offenbach
 Oehler-System, ein Griffsystem für Klarinetten, siehe Griffsysteme Klarinette
 Öhler (Fluss), linker Zufluss des Käsenbachs in Tübingen, Landkreis Tübingen, Baden-Württemberg
 Öhler (Gutensteiner Alpen), 1183 m, Berg bei Puchberg am Schneeberg, Niederösterreich

Siehe auch: 
 Kastner & Öhler
 Oeler